Lamme steht für:
 Lamme, Ortsteil der kreisfreien Stadt Braunschweig, Niedersachsen
 Lamme (Fluss), linker Zufluss der Innerste nach Klein Düngen (Bad Salzdetfurth), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen

Lamme ist der Familienname folgender Personen:
 Arie Johannes Lamme (1812–1900), niederländischer Maler, Lithograf, Kunsthändler und Museumsdirektor
 Benjamin G. Lamme (1864–1924), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Bertha Lamme (1869–1943), US-amerikanische Elektroingenieurin